Га́ллия:
 Галлия — римское название исторической части Европы
 Галлия — префектура в поздней Римской Империи
 Галлия — округ в штате Огайо, США
 (148) Галлия — астероид